Aelurillus bosmansi — вид пауков рода Aelurillus из семейства пауков-скакунчиков (Salticidae).

Распространение 
Западная Палеарктика:  Испания.

Описание 
Просома чёрная, покрыта белыми чешуйками, задняя часть глазного поля с белыми чешуйками. Длина просомы самца: 2,5 мм. Клипеус и хелицеры темно-коричневые, клипеус и боковые части просомы покрыты белыми волосками. Ноги желто-коричневатые, с коричневыми пятнами. Опистосома коричнево-серое, дорзум коричнево-чёрный, покрыт желтовато-серебристыми чешуками.

Вид  был впервые описан российским арахнологом Галиной Азаркиной  (СО РАН, Новосибирск, Россия в 2006 году.

Примечания

Ссылки 
 World Spider Catalog (2018) World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, version 19.0, accessed on 14.01.2018. doi: 10.24436/2

Aelurillus
Животные, описанные в 2006 году
Паукообразные Европы
Эндемики Испании